Ульрих ван Гоббел (; родился 16 января 1971 года в Парамарибо, Суринам) — нидерландский футболист, известный по выступлениям за «Фейеноорд». Участник чемпионата мира 1994.

Клубная карьера 
Ван Гоббел начал свою карьеру в 1988 году в клубе «Виллем II». Он быстро завоевал место в основе и стал одним лидеров команды. В 1990 году Ульрих переходит в «Фейеноорд». Карьера в новой команде складывалась довольно успешно, в составе клуба он выиграл Эредивизи в сезоне 1992/1993, а также стал четырёхкратным обладателем Кубка Нидерландов. После пяти проведенных сезонов ван Гоббель принял приглашение турецкого «Галатасарая». Через несколько месяце после перехода он помог клубу выиграть Кубок Турции, а позже и Суперлигу.

В октябре 1996 года Ульрих подписал контракт с английским «Саутгемптоном». 19 октября в матче против «Сандерленда» он дебютировал в Премьер-лиге. Ван Гоббель помог новому клубу избежать вылета и после окончания сезона вернулся в «Фейеноорд». В сезоне 1998/1999 он второй раз стал чемпионом Нидерландов, а также в 2002 году помог родной команде выиграть Кубок УЕФА. В сезоне 2001/2002 Ульриха преследовали травмы поэтому в после окончания сезона он закончил карьеру.

Международная карьера 
9 июня 1993 года в матче отборочного турнира Чемпионата Мира 1994 года против сборной Норвегии Ульрих дебютировал в сборной Нидерландов. В 1994 году ван Гоббель был включен в заявку национальной сборной на поездку на чемпионат мира в США. На турнире он принял участие в поединке против сборной Саудовской Аравии.

Достижения 
Командные

 «Фейеноорд»
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1992/1993
  Чемпионат Нидерландов по футболу — 1998/1999
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1991
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1992
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1994
 Обладатель Кубка Нидерландов — 1995
 Обладатель Суперкубка Нидерландов — 1991
 Обладатель Кубка УЕФА — 2002

 «Галатасарай»
  Чемпионат Турции по футболу — 1996/97
 Обладатель Кубка Турции — 1996

Примечания

Ссылки 
 
 Bild von Ulrich van Gobbel auf sporting-heroes.net
 Statistiche su Beijen.net
 Profilo su Zerozerofootball.com
 Statistiche su Wereldvanoranje.nl
 
 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Виллем II»
Игроки ФК «Фейеноорд»
Игроки ФК «Галатасарай»
Игроки ФК «Саутгемптон»